Березное — название населённых пунктов на Украине:

 Берёзное — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области.
 Березное — село в Шепетовском районе Хмельницкой области.

См. также 
 Березно